Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1982/83 zum 49. Mal ausgespielt.

Das Finale wurde in zwei Spielen ausgetragen. Pokalsieger wurde ganz überlegen der SK Rapid Wien mit einem Gesamtergebnis von 8:0 Toren. Im Hinspiel hatten sich die Hütteldorfer vor 13.000 Zuschauern im Wiener Gerhard-Hanappi-Stadion gegen SSW Innsbruck mit 3:0 durchgesetzt. Im Rückspiel vor 9.000 Zuschauern im Innsbrucker Tivolistadion mussten die Tiroler gar ein 0:5-Heimdebakel gegen die Grün-Weißen hinnehmen. Es war dies der zehnte Cupsieg der Hütteldorfer. Titelverteidiger FK Austria Wien scheiterte im Achtelfinale am Linzer ASK.

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Hinspiel

Rückspiel

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1982/83 (abgerufen am 4. Oktober 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1982/83 (abgerufen am 4. Oktober 2016)

1982
Fußballsaison 1982/83